Curt Dahlgren kan syfta på:

* Curt Dahlgren (1892–1964), svensk militär
 Curt Dahlgren (född 1948), svensk religionssociolog